

Населені пункти та їхні частини
 Рибітви — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рибітви — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Рибітви — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Рибітви — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Рибітви — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рибітви — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Рибітви — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Рибітви — частина міста Завихост у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Рибітви — осада в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки